Ареньс-де-Мар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 6,8 км². Население — 14688 человек (на 2010 год).

История

Ареньс-де-Мар в «ЭСБЕ» 
В конце XIX — начале XX века Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона так описывал этот населённый пункт на своих страницах:
«Аренис де-Мар (Arenys-de Mar) портовый город в Матарском округе, в испанской провинции Барселоне, станция Каталонской приморской железной дороги, в 42 км к С. В. от Барселоны; в нём королевское морское училище, значительные верфи, бумажные и шерстяные ткацкие фабрики, кружевные фабрики, якорные и винокуренные заводы и 4672 жит. (1877). В окрестностях города село Аренис де-Мунт, с 3177 жит., расположенное на холмах, покрытых плантациями, имеет несколько теплых минеральных источников, между прочим, купальни Тита, имеющие температуру 38° Ц.».

Достопримечательности
 Музей кружева (Museo Mares del Encaje)

Города-побратимы 
  Отрив (Франция)

Известные персоналии 
 В Ареньс-де-Мар родился полузащитник «Челси» и сборной Испании по футболу Сеск Фабрегас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны